Tresa (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino
Tresa (rivier), een rivier op de grens van Italië en Zwitserland